Den starkaste kan syfta på:

 Den starkaste : Skådespel i fem akter – en amerikansk film från 1919 av Frank Keenan, originaltitel Brothers Divided
 Den starkaste (1929) – en svensk film från 1929